Гейнс (Гейнц;  — «козлы для сушки сена») — русская фамилия немецкого происхождения.

Известные носители 
 Гейнс, Александр Константинович (1834—1892) — русский генерал-лейтенант, этнограф, казанский губернатор.
 Гейнс, Владимир Константинович (1839—1888; псевдоним Вильям Фрей) — русский писатель, гуманист.
 Гейнс, Грег (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Гейнс, Джим (род. 1955) — филиппинский актёр и писатель, афроамериканец.
 Гейнс, Джордж (1917—2016) — американский актёр.
 Гейнс, Кристи (1970) — американская легкоатлетка.
 
 Гейнс, Ольга Сергеевна (1847—1927) — общественный деятель, благотворитель, меценат. Почётный гражданин города Казани (1914).
 Гейнс, Роуди (1959) — американский пловец.
 Гейнс, Сандиата (род. 1986) — американский профессиональный баскетболист.
 Гейнс, Филлип (род. 1991) — игрок в американский футбол.

См. также 
  (также транслитерируется как — Гейнц)

Примечания